Кебёк может означать:

 Великое Раскрытие
 Кебек-хан